Notter kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Notter (udde),

Nederländerna 

 Notter (ort), Overijssel, Gemeente Wierden, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar